Bupleurum rissoni är en flockblommig växtart som beskrevs av Louis Claude Marie Richard och Dc. Bupleurum rissoni ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
rissoni